est le titre anglais, utilisé au Royaume-Uni, des œuvres suivantes :
Le Couteau sur la nuque, roman d'Agatha Christie, mettant en scène le détective Hercule Poirot, publié en 1933 en littérature, sous deux titres différents : , au Royaume-Uni, et , aux États-Unis ;
Lord Edgware Dies (1934), film britannique de Henry Edwards.
Le Couteau sur la nuque, téléfilm réalisé par Brian Farnham, sur un scénario d'Anthony Horowitz, diffusé en 2000, dans le cadre de la série Hercule Poirot, avec David Suchet dans le rôle d'Hercule Poirot et Helen Grace dans celui de Jane Wilkinson.